Балары () — народ, населявший в нурагический период центральную (горную) часть Сардинии. Обитал на территории современной местности Логудоро. С юга его окружали иолаи (примерно по линии, соответствующей течению реки Тирсо), а на северо-востоке корсы. 

Балары прибыли на Сардинию около 2000 г. до н. э., вероятно, с Иберийского полуострова и/или Центральной Франции (возможно, с ними связано название Балеарских островов неясной этимологии). Гай Саллюстий Крисп считал их выходцами из Палланции. Миф о Нораксе, сыне Гермеса и Эритеиды, авантюристе родом из Иберии, вероятно, связан с прибытием баларов на Сардинию.

Плиний Старший, Страбон и Тит Ливий упоминают их как один из важнейших народов Сардинии (наряду с корсами и иолаями). По-видимому, они обитали в пещерах в горных и плодородных районах и совершали набеги в прибрежные области. Павсаний считает, что изначально они были торговцами из Африки и Иберии, служившими Карфагену, а их название означает «беженцы».

Литература 
 Giovanni Ugas, L’alba dei nuraghi, Cagliari, Fabula Editore, 2006. ISBN 978-88-8966-100-0
 Fernand Hayward y Jean Imbert, Sardaigne terre de lumière.

См. также 
 Керретаны и сордоны (жители региона Сердань, откуда предположительно мигрировали балары)
 Нурагическая культура
 Культура Боннанаро
 Культура колоколовидных кубков
 Протосардский язык
 Талайоты

Доисторическая Сардиния
Европа бронзового века
Исчезнувшие народы Европы